Le terme Bignell constitue un patronyme de famille d'origine anglaise. Ce terme peut se référer à :

Personnalités
Arthur Bignell (1861-1944) - ancien maire de Whanganui, Nouvelle-Zélande.
George Carter Bignell (1826-1910) - entomologiste anglais.
Guy Bignell (1886-1965) - Joueur de cricket anglais.
Hugh Bignell (1882-1907) - Joueur de cricket anglais né en Inde.
John Bignell, arpenteur canadien ayant œuvre au Québec au XIXe siècle.
Larry Bignell (né en 1950) - défenseur professionnel de hockey sur glace à la retraite d'Edmonton, Alberta, Canada.
Leon Bignell (né en 1966) - politicien australien.
Tim Bignell - bassiste australien du groupe Epicure.
Tony Bignell (né en 1989) - acteur anglais.
Kevin Sacre (né Kevin Bignell en 1978) - acteur britannique.

Toponymes

Île Bignell, une île du Manitoba.
Lac Bignell, un plan d'eau du Manitoba.
Pointe Bignell, une pointe de terre de Thunder Bay, en Ontario.
Ruisseau Bignell, affluent de la baie Adolphe-Poisson, dans le bassin versant réservoir Gouin, à La Tuque, Mauricie, Québec, au Canada.
Rivière Bignell (rivière Waconichi), tributaire du lac Waconichi qui se déverse dans la rivière Waconichi (versant Sud du lac Mistassini), dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Rivière Bignell (rivière Godbout), tributaire de la rivière Godbout, dans le territoire non organisé de Lac-Walker, dans la MRC Sept-Rivières, sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada.

Bignell, Nebraska, une communauté aux États-Unis.

Autres
Distillery Peter Bignell - Belgrove Distillery, Australie.